Yankovic ist der Familienname folgender Personen:

 Frankie Yankovic (1915–1998), US-amerikanischer Musiker
 Weird Al Yankovic (* 1959), US-amerikanischer Musiker und Parodist

Siehe auch:
 Janković